El Trofeu Comte de Godó 1974 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 d'octubre de 1974 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1974
Competicions esportives del 1974 a Catalunya